Die Tabelle enthält ca. 500 der bekanntesten und wichtigsten Jazzmusiker von den Anfängen bis heute.
Die Tabelle ist nach dem Künstlernamen sortiert, aber auch anders sortierbar und ermöglicht damit eine chronologische Übersicht oder eine Sortierung nach Ländern oder auch Instrumenten.

Auswahlkriterien 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Tabelle ist mindestens eins von vier Kriterien:
 Mitgliedschaft in der Down Beat Jazz Hall of Fame,
 Mitgliedschaft in der American Jazz Hall of Fame,
 Träger der NEA Jazz Masters Fellowship,
 In Martin Kunzlers Jazz Lexikon (2. Auflage 2002) als wichtiger Musiker benannt.
Martin Kunzlers Jazz Lexikon ist insbesondere für die Nennung europäischer Musiker(innen) maßgeblich.

Verwendete Abkürzungen für Instrumente 

 (in Anlehnung an Kunzler, Jazzlexikon, 2002)

Jazzmusiker (Tabelle)

Siehe auch 
 Liste von Jazzmusikern (ca. 4200 Einträge)
 Liste von Jazzmusikern nach Epoche und Instrument (ca. 650 Einträge)
 Liste von Jazzmusikern in Deutschland (Tabelle, ca. 600 Einträge)
 Liste von Jazzmusikern in Österreich
 Liste von Jazzmusikern in der Schweiz
 Liste von Jazz- und Improvisationsmusikerinnen
 Liste der Namensvarianten von Jazzmusikern

Weblinks 

 
Jazzmusiker